Predrag Drobnjak (košarkaš)
Predrag Drobnjak (liječnik)